Taoyuan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taoyuan, Changde, härad, Hunan,

Taiwan 

 Taoyuan (län), Taiwan, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Taiwanförgreningar